В 1928 году олимпийские соревнования по Современному пятиборью проводились в четвёртый раз. На трех предыдущих Олимпиадах шведские спортсмены занимали весь пьедестал почёта. Несмотря на то, что серебро и золото вновь достались шведам, бронзу они уступили — её обладателем стал немецкий спортсмен Гельмут Каль. На предыдущих двух Олимпиадах немецкие спортсмены не выступали.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 государств, что стало новым рекордом для пятиборцев.

Участники соревнований 

Всего в соревнованиях приняло участие 38 спортсменов из 11 государств:

Результаты

Ссылки

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1928
Современное пятиборье на Олимпийских играх
Современное пятиборье в Нидерландах